Happy New Year kan avse:

 Happy New Year (sång) – en sång från 1980 av den svenska popgruppen Abba.
 Happy New Year! – ett album från 1973 av den svenske artisten Putte Wickman.
 Happy New Year (musikalbum) – ett album från 2006 av rockbandet Oneida.
 Happy New Year'' (film) – en indisk film från 2014.